Хърватия участва на зимните параолимпийски игри през 2014 година с двама атлети в един спорт. .

Ски алпийски дисциплини 

Мъже

Вижте също 
 Хърватия на Параолимпийските игри
 Хърватия на Зимните параолимпийски игри 2014

Източници 

Параолимпийски игри
Спорт в Хърватия